Okręty US Navy o nazwie USS "Kenneth D. Bailey":
 Pierwszy USS "Kenneth D. Bailey" (DE-552) był niszczycielem eskortowym. Jego budowa została przerwana w 1944.
 Drugi USS "Kenneth D. Bailey" (DD-713) był niszczycielem. W służbie w latach 1945-70.

Kenneth D. Bailey